Mars puede referirse a:

 Mars, borough estadounidense situado en Pensilvania.
 Mars, comuna francesa situada en Ardèche.
 Mars, comuna francesa situada en Gard.
 Mars, manera de decirle al planeta Marte en inglés
 Mars, comuna francesa situada en Loira.
 La compañía estadounidense, Mars, Incorporated.

Enlaces externos